Pantoja ubicado en la Provincia de Santo Domingo, en la República Dominicana.

Su población es de 27 190 habitantes (Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, Censo año 2002), su gobierno local actualmente es una Junta Municipal.

Entre sus distintos sectores podemos encontrar:
 José Contreras
 Villa Duarte 
 Barrio 23
 La Isabela
 Villa el Palmar
 Villa Morada
 Villa María
 La 800
 Los Rieles 
 Pegoro (zona industrial, que cuenta con 5 grandes empresas del país)
 La Redención 
 Las Colinas del Norte (antiguo Los Cocos)
 Progreso
 Don Gregorio I y II
 Carmen Renata I
 Carmen Renata II
 Don Gregorio III
 Los Prados de Pantoja
 Barrio los Humildes
 Villa Pantoja
 Carmen Renata III
 Residencial Monumental
 Jardines de Pantoja
 Residencial Esther
 Res.Ciudad del sol 
 Barrio los Platanitos 
 Villa del Palmar
 Palmarejo
 Galerías de Pantoja

Posee una iglesia Católica, una Iglesia Evangélica Pentecostal (Iglesia Jesucristo Fuente de Amor), una Iglesia Evangélica Bautista (Iglesia Bautista Esperanza Viva), una Iglesia evangélica Metodista Libre, varias Iglesias de las Asamblea de Dios, una Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y una Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el barrio existen un destacamento de Bomberos, un destacamento de Policía y una fiscalía. Cuenta con un pequeño cementerio principal y colinda con el Cementerio Cristo Redentor.

Actualmente Pantoja ha incrementado su población por la construcción de grandes zonas residenciales (más de 8), lo que ha aumentado la productividad y un mayor crecimiento de establecimientos comerciales en la zona.

Distritos municipales de Santo Domingo (República Dominicana)